Straton ist der Name folgender Personen:

 Straton von Lampsakos (um 340 v. Chr–um 268 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Straton (Mediziner), griechischer Mediziner (um 270 v. Chr.)
 Straton (Sportler), griechischer Ringkämpfer und Pankratiast, Olympiasieger 68 und 64 v. Chr.
 Straton von Sardis, griechischer Dichter (2. Jahrhundert n. Chr.)

 Straton von Argos, griechischer Bildhauer aus Argos (2. Jahrhundert v. Chr.)

Straton ist der Familienname folgender Personen:
 Isabella Straton (1838–1918) englische Bergsteigerin
 John Roach Straton (1875–1929), Geistlicher
 Sarah Straton (* 1970), australische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Caesarea Maritima (Pyrgos Stratonos), antike Stadt in Palästina, siehe 
 Strato (Begriffsklärung)
 Stratton